Литерату́рная ска́зка — литературный эпический жанр в прозе или стихах, опирающийся на сюжеты фольклорных сказок и соединяющий авторскую самобытность с народными традициями.

Особенности 
Своим возникновением литературная сказка обязана романтизму, который возник в противовес «холодному» рационализму времён Просвещения. Романтики отрицали господство рационализма. Также весомую роль в формировании литературной романтической сказки сыграли постулаты руссоизма (система ценностей Жан-Жака Руссо). Романтики переняли его идейное увлечение природой и возвращением к народным корням. Первые писатели, обратившиеся к жанру сказки, пересказывали, обрабатывали и переводили на литературный язык произведения устной народной словесности.

Литературная сказка считается жанром, впитавшим в себя фольклорные и литературные принципы. Она выросла из фольклорной, трансформируя и изменяя её жанровые особенности. По мнению И. П. Лупановой, литературная сказка является наследницей народной. Л. В. Овчинникова подразделяет  литературные сказки на фольклорно-литературные и индивидуально-авторские.

Основные отличия фольклорной и литературной сказок:
 Литературная сказка всегда записана и её вид неизменен. Фольклорная сказка не имеет строго устоявшегося текста, каждый сказитель мог по своему желанию что-то добавить в неё или убрать.
 В литературной сказке отражается личный взгляд автора на мир, его представление о жизни и справедливости. В фольклорной сказке отражаются идеалы и ценности всего народа.
 Литературная сказка является отражением эпохи, в которую была написана и господствующих литературных течений того времени.

По аналогии с классификацией народных сказок среди литературных сказок могут быть выделены сказки о животных, волшебные, бытовые, авантюрные; по пафосу — сказки героические, лирические, юмористические, сатирические, философские, психологические; по близости к другим литературным жанрам — сказки-поэмы, сказки-новеллы, сказки-повести, сказки-притчи, сказки-пьесы, сказки-пародии, научно-фантастические сказки, сказки абсурда и др.

С момента своего появления и до начала XX века литературная сказка предназначалась чаще взрослому читателю. В XX веке она стала жанром специфически детским.

История жанра 
Литературные сказки известны с древних времён: сохранилась древнейшая египетская сказка XIII века до н. э. в форме литературной повести о двух братьях, древнеиндийские притчи «Джатаки» о земных перевоплощениях Будды, создававшиеся с начала I тысячелетия до н. э., сказка древнеримского писателя II века н. э. Апулея . Первые современные художественные сказки можно найти в коллекции «Восхитительные ночи» () итальянца Страпаролы. Французские сказочные истории в стиле рококо были собраны в Германии во времена , в частности, Кристофом Мартином Виландом в сборнике . «Лулу, или Волшебная флейта» вдохновила Эмануэля Шиканедера на либретто к опере Моцарта «Волшебная флейта». Иоганном Вольфгангом Гёте написаны три литературные сказки:  (в «Развлечениях немецких эмигрантов»), «Новый Парис» (в «Поэзии и правде») и «Новая Мелюзина» (в ).

См. также 
 Русская литературная сказка

Примечания

Литература 
 
 Никифоров А. И. Сказка // Литературная энциклопедия: В 11 т. Т. 10. — М.: Худож. лит., 1937. — Стб. 768—783.
 Королькова Я. В. О соотношении литературной сказки и фэнтези // Вестник Томского государственного педагогического университета, 2010
 Сказка // Энциклопедия «Кругосвет»
 Грищук В. В. Літературна казка: становлення і розвиток жанру. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Літературознавство. — 2013. Вип. 1(1). — С. 22-27.

Ссылки 
 Прародительница и прарадетельница

Сказка
 
Литературные жанры